Ung och kär kan syfta på:

 Ung och kär (serietidning) – en svensk serietidning utgiven 1972–1981
 Ung och kär (film) – en svensk film från 1950
 Ung och kär (roman) – en svensk roman från 1952 av Daga Janson